Trachelophorus är ett släkte av skalbaggar. Trachelophorus ingår i familjen rullvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rullvivlar
Trachelophorus